Pi, Π sau π, poate desemna:

 Pi (literă), a șaisprezecea literă din alfabetul grec
 pi, o constantă matematică, număr transcendental, a cărei valoare este raportul dintre circumferința și diametrul oricărui cerc

Legături externe